Corbetta steht für:

 Corbetta (Lombardei), ein Ort in der Lombardei in Italien 
 Francesco Corbetta (* um 1615, † 1681), italienischer Gitarrist und Komponist